Autônomo pode se referir a:

 Aquele que pensa e/ou age por autonomia. 
 Aquele que age desobedecendo o seu mestre. 
 Profissional (liberal ou não) que trabalha por sua própria conta.
 Mergulho com cilindro de ar comprimido, chamado mergulho autônomo

Ver também
 Autômato, máquina automática
 Autonomismo, movimento socialista 
 Autonomista (bairro), em Campo Grande, MS
 Avenida dos Autonomistas, em Osasco, SP

Desambiguação